Yuko est un prénom japonais.
 Yuko est un terme de judo.
 Le yuko est une technique japonaise de coiffure.